A 13.ª edição do Volta à Romandia disputou-se da 7 de maio a 10 de maio de 1959 com um percurso de 837 km dividido em 5 etapas, com início e fim em Friburgo.

O vencedor foi o suíço Kurt Gimmi, cobrindo a prova a uma velocidade média de 36,3 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats

1959
1959 na Suíça
1959 no ciclismo